Gustaf Ljunggren henviser til flere personer:

 Gustaf Ljunggren (litteraturhistoriker) (1823-1905) - svensk litteraturhistoriker
 Gustaf Ljunggren (tegner) (1879-1967) - svensk vittighedstegner
 Gustaf Ljunggren (biskop) (1889-1950) - svensk biskop
 Gustaf Ljunggren (kemiker) (1894-1980) - svensk kemiker
 Gustaf Ljunggren (musiker) (født 1974) - svensk musiker